One more Day () — песня, которую представители Грузии группа Eldrine, которая была выбрана на Грузинском национальном финале 19 февраля 2011 года, и была исполнена в первом полуфинале конкурса Евровидение, который прошёл в Дюссельдорфе, (Германия) 10 мая 2011 года. В полуфинале заняла 6 место с 74 баллами. В финале песня заняла девятое место с 110 баллами.

Песня не появилась в дебютном альбоме группы, «Fake Reality», но будет представлена в его переиздании.

Внешние ссылки 
 Eldrine - one more day

Песни Грузии на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2011»